Termin Nb ima više značenja.

 Niobijum, hemijski element
 Nju Bransvik, kanadska provincija